

Geografia

Allington (Dorset)
Allington (Lincolnshire)
Allington (Salisbury)